Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Ważyński – urzędnik Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 Porfiriusz Skarbek-Ważyński (1732–1804) – greckokatolicki biskup
 Stefan Ważyński (1678–1681) – polski urzędnik i oficer
 Tadeusz Ważyński (1900–1979) – polski inżynier